Grumach ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Grumach (1902–1967), deutscher Klassischer Philologe und Germanist
 Irene Shirun-Grumach (* 1937), israelische Ägyptologin
 Renate Grumach (* 1926), deutsche Germanistin, Frau von Ernst Grumach